Марчюлёнис — литовская фамилия. Известные носители:

 Марчюлёнис, Кястутис (род. 1977) — литовский баскетболист.
 Марчюлёнис, Шарунас (род. 1964) — советский и литовский баскетболист.